Дми́трий Влади́мирович Филосо́фов (, Санкт-Петербург — 4 августа 1940, Отвоцк (Отводск), Польша) — русский публицист, художественный и литературный критик, религиозно-общественный и политический деятель.

В 1920-е годы — один из лидеров антикоммунистической эмиграции и влиятельный политический обозреватель. Двоюродный брат С. П. Дягилева.

Семья 
Происходит из старинного дворянского рода. Отец В. Д. Философов (1820—1894) был ближайшим помощником военного министра Д. А. Милютина в реформировании русской армии, в 1861—1881 годах — главный военный прокурор и начальник Военно-судебного управления, с 1881 года — член Государственного совета. Мать Анна Павловна Философова, урождённая Дягилева, — литератор, видная деятельница женского движения в России, одна из учредительниц высших женских учебных заведений, организатор благотворительных обществ.

Ранние годы 
Дмитрий Философов окончил частную гимназию К. Мая в 1890 году. Ещё в гимназии интерес к искусству и стремление к самообразованию сблизили его с А. Н. Бенуа, В. Ф. Нувелем, К. А. Сомовым.

По окончании юридического факультета Петербургского университета в 1895 году Философов стажировался в Гейдельбергском университете. Затем — служил в Кодификационном отделении при Государственном совете, с 1898 года — в петербургской императорской Публичной библиотеке. С 1897 года он начал заниматься журналистской деятельностью, печатался в журналах «Северный вестник», «Образование», «Трудовая помощь», «Журнале Министерства юстиции».

«Серебряный век» 
В своих воспоминаниях Анна Павловна Философова не без основания писала, вспоминая те далекие времена: «Русское декадентство родилось у нас в Богдановском, потому что главными заправилами были мой сын Дмитрий и мой племянник Сергей Дягилев».  Философовы не только дали кров приехавшему в Петербург после окончания гимназии юному Сергею Дягилеву, но и ввели его в общество, принимали активное участие в реализации всех проектов, гостеприимно принимали у себя друзей своего сына и племянника.

В журнале «Мир искусства» (1898—1904) Д. Философов был редактором литературного отдела, позже занял должность руководителя отдела художественной критики.

Наряду с эстетизмом Философова привлекала религиозно-мистическая сторона жизни, которую воплощал для него Д. С. Мережковский. Первое сближение с Мережковским и его женой Гиппиус состоялось в 1901 году. Вместе с Мережковским, В. В. Розановым и В. А. Тернавцевым Философов участвовал в организации Религиозно-философских собраний в Петербурге. Также с Мережковским затеял издание журнала «Новый путь» (1903—1904), где был постоянным автором и, в последний год издания, его редактором.

Сразу после разрыва с кузеном Философов принял предложение Гиппиус и Мережковского уехать с ними на житьё в Париж, став на многие годы их другом и соратником. Все участники «троебратства» жили в одной квартире. Чтобы скрепить «тройственный союз» обрядом, пили вино из одной чаши, трижды за вечер обменивались нательными крестами. Гиппиус была, по-видимому, серьёзно увлечена Философовым, который, однако, не скрывал, что их телесные «сближенья» вызывают у него отторжение. Тем не менее их союз продолжался до самой Октябрьской революции 1917 года.

В 1908 году Философов вернулся в Россию, работал в газетах и журналах «Слово», «Речь», «Русская мысль» и других изданиях; был секретарем (1908), затем председателем (1909—1912) и товарищем председателя (1912—1917) Религиозно-философского общества. До 1913 года жил с Мережковскими в доме Мурузи.

Эмиграция 

В 1918—1919 годах Д. В. Философов работал в Публичной библиотеке, принимал участие в деятельности Политического Красного Креста.

В декабре 1919 года с Мережковским, Гиппиус и В. А. Злобиным под видом командировки для чтения лекций в красноармейских частях он выбрался из Петрограда. Беглецы пересекли польско-большевистский фронт в районе Жлобина и в середине января 1920 года добрались до Минска. Проведя ряд лекций и литературных вечеров, в конце февраля они прибыли в Вильно, откуда в первых числах марта уехали в Варшаву. Мережковский и Гиппиус, разочарованные в Польше, заключившей с большевиками мирный договор, уехали в Париж. Философов, сблизившийся с Б. В. Савинковым, остался в Польше для продолжения борьбы с большевизмом.

Философов был товарищем председателя Русского политического комитета, Народного союза защиты родины и свободы, советником Юзефа Пилсудского по русско-украинскому вопросу (1921). Он редактировал выходившие в Варшаве газеты «Свобода» (1920—1921), «За свободу!» (1921—1932), «Молва» (1932—1934); был соредактором варшавско-парижского журнала «Меч», преобразованного из-за разногласий с Мережковским и Гиппиус в варшавскую газету (1934—1939). Сотрудничал с литературной группой «Таверна поэтов». Был одним из руководителей варшавского «Литературного содружества», его почётным председателем; основатель и руководитель закрытого русско-польского литературного клуба «Домик в Коломне» (1934—1936).

Поздние годы 
В 1930-е годы Д. В. Философов оказался вытеснен на обочину общественно-политической жизни молодым поколением деятелей. Это усугублялось и потерями — измена Б. В. Савинкова, в которую Философов долго не мог поверить, смерть соратника и ближайшего единомышленника М. П. Арцыбашева. После 1936 года вследствие этих причин, а также преклонного возраста и болезней Философов фактически отошёл от литературной, общественной, политической жизни.

Скончался 4 августа 1940 в возрасте 68 лет в Отвоцке, в оккупированной нацистами Польше.

Похоронен на православном кладбище в Варшаве.

Личная жизнь 
Философов на протяжении 15 лет состоял в отношениях со своим кузеном Сергеем Дягилевым. Причиной разрыва послужил роман Философова с поэтессой Зинаидой Гиппиус, в «тройном браке» с ней и Дмитрием Мережковским Философов провёл 15 лет.

Примечания

Библиография 
 Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н., Философов Д. В. Маков цвет. Драма в 4-х действиях. — СПб.: М. В. Пирожков. 1908.
 Философов Д. В. Слова и жизнь: Литературные споры новейшего времени (1901—1908 гг.). СПб., 1909. — 324 с.
 Философов Д. В. Старое и новое: Сборник статей по вопросам искусства и литературы. М.: [Т-во И. Д. Сытина], 1912. — 308 с.
 Философов Д. В. Неугасимая лампада. Статьи по церковным и религиозным вопросам. М.: [Т-во И. Д. Сытина], 1912. — 204 с.
 Merežkovskij D. S., Filosofov D., Gippiusová (Merežkovskaja) Zinaida. Makový květ — drama o čtyřech dějstvích; autorisovaný překlad Žofie Pohořecké; Praha: B. Kočí, 1919. — 127 s.
 Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция / Под ред. М. А. Колерова. Вст. ст. М. Павловой. М.: ОГИ, 1999.
 Философов Д.В. Речь, произнесенная 7 мая 1927 года на вечере памяти М.П. Арцыбашева / Д.В. Философов // Собрание сочинений. В 3 т. Т. 3 / Михаил Арцыбашев.- М.: ТЕРРА, 1994.- С. 773 - 779.- ISBN 5-85255-663-7
 Философов Д. В. Загадки русской культуры / Сост., примеч. Т. Ф. Прокопова. Предисл. А. Н. Николюкина. — М.: НПО «Интелвак», 2004. — 832 с.
 Философов Д. В. Критические статьи и заметки (1899—1916) / Пред., сост. и прим. О. А. Коростелева. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — 679 с.

Литература 

 Дюррант Д. С. По материалам архива Д. В. Философова // Лица. 1994. № 5. С. 444—459.
 Durrant J. S. Эволюция Д. В. Философова от эстетики к этике // Europa Orientalis. 1994. № 1.
 Грин Ц. И. Философов Дмитрий Владимирович // Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Биографический словарь. Т.1: Императорская Публичная библиотека 1795—1917 / Гл. ред. Л. А. Шилов. — СПб.: Издательство РНБ, 1995. С. 541—545.
 Переписка З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского, Д. В. Философова с В. Я. Брюсовым (1901—1919 гг.) / Публ. и подгот. текста М. В. Толмачева; Вступ. заметка и коммент. Т. В. Воронцовой // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 276—322; 1996. № 7. С. 200—206; 2001. № 15. С. 124—260; 2005. № 19. С. 165—257.
 Białokozowicz B. Józef Czapski I triumwirat literacki (Dymitr Mereźkowski, Zinaida Gippius i Dymitr Fiłosofow) // Kresy I pogranicza. Olsztyn, 1995. С. 125—148. — русск. пер.: Бялокозович Б. Юзеф Чапский и литературный триумвират: (Д. Мережковский — З. Гиппиус — Д. Философов) // «Путь романтичный совершил…»: Сборник статей памяти Б. Ф. Стахеева. М., 1996. С.300-323.
 Пясецкий М. Освящение креста: Памяти Дмитрия Философова // Русская мысль. 1996. 1-7 февраля. № 4111. С.18.
 Obłąkowska-Galanciak I. Из истории русско-польских литературных связей межвоенного периода (по статьям Дмитрия Философова) // Acta Polono-Ruthenica. Т.I. Olsztyn. 1996. S.105-113.
 Логинов И. С кем дружил Дмитрий Философов // Сельская новь. 1996. 19 октября.
 Петрова Т. Г. Д. В. Философов // Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918—1940. М., 1997. Т.1: Писатели русского зарубежья. С. 408—409.
 Дюррант Д. С. Из варшавского архива Д. В. Философова // Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры. 1996 (1998). Т.II. № 4. С.252-314.
 Пахмусс Т. А. Страницы из прошлого: Переписка З. Н. Гиппиус, Д. В. Философова и близких к ним в «Главном» // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник. 1997. М., 1998. С.70-101. [Письма 1903—1936 гг.]
 Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, В. А. Злобин в Вильнюсе в 1920 году / Публ. и примеч. П. Лавринца // Балтийский архив. Рига, 1999. № 4. С.206-234.
 Павлова М. Мученики великого религиозного процесса // Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция. М., 1999. С.7-54.
 Неизданные письма Д. В. Философова / Пред., подг. текстов и прим. Д. С. Дюрранта // Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры. 1999. Т.III. № 1. С.5-184.
 Obłąkowska-Galanciak I. Dymitr Fiłosofow i Maria Dąbrowska. Z historii polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych w dwudziestoleciu międzywojennym // Acta Polono-Ruthenica. Т.4. Olsztyn. 1999. S. 338—348.
 Obłąkowska-Galanciak I. Dymitr Fiłosofow i idea wzajemności polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych okresu międzywojennego// Acta Polono-Ruthenica. Т.5. Olsztyn. 1999. S. 161—170.
 Obłąkowska-Galanciak Iwona. Gorzkie gody… Publicystyczna I literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. — 191 s.
 «Уж такова наша судьба…»: Новое из варшавского архива Д. В. Философова / Вступ. ст. и публ. Джона Стюарта Дюрранта // Наше наследие. 2002. № 63/64. С. 64-91.
 Stanisławski W. «Rycerz przegranej sprawy»? Kontakty Dymitra Fiłosofowa z polskimi elitami kulturalnymi// Emigracja rosyjska. Losy i idée. Łódź, 2002. С. 313—328.
 К истории эмигрантской публицистики и литературы в Варшаве: Письма Дмитрия Философова 1930—1934 / Публикация В. А. Цурикова // From the Other Shore: Russian Writers Abroad: Past and Present (Toronto). 2002. Vol.2. С.55-95. [21 письмо к Н. А. Цурикову]
 Новожилова А. М. «Петербургский дневник» Зинаиды Гиппиус и «Дневник» Дмитрия Философова: текстологический анализ записей февраля-марта 1917 года // Вестник молодых ученых = Journal of young scientists. Philol. ser. Филол. науки. СПб., 2003. № 7. C. 42-64.
 Логинов И. Дмитрий Философов — последний владелец Богдановского: жизнь в эмиграции// Сельская новь. 2004. 31 марта. С. 4-5; 7 апреля. С. 4-5.
 Гончарова Е. И. «Революционное христовство»: З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов и Б. В. Савинков в 1911 году //Русская литература. 2005. № 1. С. 187—213.
 Философов Д. В. Письма Мариану Здзеховскому (1912—1931) / Публ. П. Лавринца // Балтийский архив. 2005. 22 сентября. http://www.russianresources.lt/archive/Zdz/Zdz_25.html [Отдел рукописей библиотеки Вильнюсского университета. F.33-302]
 Острой О. С. «Не губить живую творческую душу искусства»: Д. В. Философов и круг журнала «Мир искусства» // Российская национальная библиотека и отечественная художественная культура: Сборник статей и публикаций. Вып.3 / Сост. О. С. Острой. Спб.: РНБ, 2005. С.9-35.
 Философовские чтения. Сборник статей первых Философовских чтений / Сост. Р. Н. Антипова. — Псков: Издательство Областного центра народного творчества, 2005. — 252 с.
 Шехурина Л. Д. Д. В. Философов в художественной критике журнала «Мир искусства» // Философовские чтения: Сборник статей Первых Философовских чтений. Псков, 2005. С. 124—136.
 Шишкина Л. И. Творчество Л. Андреева в оценке Д. Философова// Философовские чтения: Сборник статей Первых Философовских чтений. Псков, 2005. С. 153—162.
 Яковлева Е. П. «…Душевно Ваш Д. Философов» (Письма Д. В. Философова к А. В. Руманову 1911—1913 гг.) // Философовские чтения: Сборник статей Первых Философовских чтений. Псков, 2005. С. 163—178.
 Обатнина Е. Р. Несостоявшийся кавалер Обезвелволпала: К истории взаимоотношений А. М. Ремизова и Д. В. Философова // Философовские чтения: Сборник статей Первых Философовских чтений. Псков, 2005. С. 179—188.
 Николюкин А. Н. Д. В. Философов и З. Н. Гиппиус в «Дневниках» Гиппиус и письмах Философова // Философовские чтения: Сборник статей Первых Философовских чтений. Псков, 2005. С. 198—205.
 Дюррант Д. С. Неизданные эссе Дмитрия Владимировича Философова // Философовские чтения: Сборник статей Первых Философовских чтений. Псков, 2005. С. 206—242.
 Исмагулова Т. Д. Жители варшавского «Домика в Коломне» (Д. В. Философов и его окружение в конце 1920-начале 1930-х годов) // Философовские чтения: Сборник статей Первых Философовских чтений. Псков, 2005. С. 243—248.
 Иванова Т. Г. Вторые чтения, посвященные культурному наследию Философовых // Русская литература. 2005. № 4. С.226-228.
 «Заграничные связи нам тоже слишком дороги»: Письма З. Гиппиус, Д. Мережковского, Д. Философова к Б. Савинкову. 1912—1913 годы / Вступ. ст., публ. и примеч. Е. И. Гончаровой // Русская литература. 2006. № 1. С.192-218; № 2. С.160-174.
 Лавринец П. Мотив неуспеха в поздней публицистике Д. В. Философова // Mokslo darbai. Literatūra. 2006. T. 48 (2): Rusistica Vilnensis. С. 74-82.
 Лавринец П. Польская великая эмиграция в публицистике и критике Д. В. Философова 1920—1930-х гг. // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи. В 2 ч. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. Ч. 2. С. 376—391.
 Гомолицкий Леон. Воспоминания о Дмитрии Философове / Перевод Натальи Горбаневской // Новая Польша. 2006. № 9 (78). С. 32-34.
 Три тысячи верст и четверть века пролегли между нами: Переписка Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философова и О. А. Флоренской / Публикацию подготовили А. И. Олексеенко, В. П. Флоренский, П. В. Флоренский и Т. А. Шутова // Наше наследие. 2006. № 79/80. С. 114—120; 2007. № 82. С. 26-47.
 Демидова О. «Варшавский гамбит» в эмигрантской судьбе Мережковских и Философова // Космополис. 2006. № 1 (15). С. 91-98.
 Из варшавских писем Д. В. Философова // Публ. О. Демидовой // Космополис. 2006. № 1 (15). С. 98-108.
 Переписка А. М. Ремизова и Д. В. Философова / Публикация Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2002 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006.
 Философовские чтения. Сборник статей вторых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова. — Бежаницы: Издательство и печать ИП Брянцев А. М., 2006. — 166 с.
 Дюррант Д. С. Введение в мемуарное наследие Дмитрия Владимировича Философова // Философовские чтения. Сборник статей вторых Философовских чтений. Бежаницы: Издательство и печать ИП Брянцев А. М., 2006. С. 68-87.
 Шехурина Л. Д. «Ум гениальной гувернантки и прокурора» (о взаимоотношениях Д. В. Философова и А. Н. Бенуа) // Философовские чтения. Сборник статей вторых Философовских чтений. Бежаницы: Издательство и печать ИП Брянцев А. М., 2006. С. 95-108.
 Соболевская А. А. Дмитрий Философов: от декадента к интервенту // Философовские чтения. Сборник статей вторых Философовских чтений. Бежаницы: Издательство и печать ИП Брянцев А. М., 2006. С. 109—118.
 Розанов Ю. В. Д. В. Философов в жизни и книгах Алексея Ремизова // Философовские чтения. Сборник статей вторых Философовских чтений. Бежаницы: Издательство и печать ИП Брянцев А. М., 2006. С. 119—127.
 Обатнина Е. Р. Материалы архива Философовых в творческом наследии А. М. Ремизова // Философовские чтения. Сборник статей вторых Философовских чтений. Бежаницы: Издательство и печать ИП Брянцев А. М., 2006. С. 128—134.
 Ермичев А. А. Религиозно-философское общество в Петербурге 1907—1917: Хроника заседаний. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — 326 с. указ.
 Симонова Т. М. Дмитрий Философов — публицист и издатель // Славяноведение. 2007. № 4 (июль-август). С. 53-70.
 Шехурина Л. Д. А. Н. Бенуа и Д. В. Философов (в художественной критике и взаимоотношениях) // Шехурина Л. Д. Художник. Музей. Книга. СПб., 2008. С. 23-50.
 Лавринец П. Дмитрий Философов и Мариан Здзеховский // Славянские чтения VI / Red. F. Fjodorovs. Даугавпилс: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2008. С. 151—159.
 Лавринец П. «Гуманизм и культура в нашем с Вами понимании». Письма Дмитрия Философова Мариану Здзеховскому // Новая Польша. 2008. № 10 (101), октябрь. С. 35-41; — вариант на польском: Listy Dymitra Fiłosofowa do Mariana Zdziechowskiego, tł. H. Dubyk // Zeszyty Historyczne. 2008. T. 544. Zeszyt 165. S. 176—190.
 Философовские чтения. Сборник статей третьих Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова. — Псков: АНО «ЛОГОС», 2008. — 188 с.
 Шелаева А. А. Ревнитель современности и охранитель старины (Д. В. Философов и А. Н. Бенуа о судьбах культурного наследия)' // Философовские чтения. Сборник статей третьих Философовских чтений. Псков: АНО «ЛОГОС», 2008. С. 100—110.
 Шишкина Л. И. О мещанах и «дачниках». Д. Философов в полемике с Горьким // Философовские чтения. Сборник статей третьих Философовских чтений. Псков: АНО «ЛОГОС», 2008. С. 110—118.
 Ольшанская Е. Преодоление эстетизма (От «Мира искусства» к «Аполлону». Два поколения критиков: Дмитрий Философов и Всеволод Дмитриев) // Философовские чтения. Сборник статей третьих Философовских чтений. Псков: АНО «ЛОГОС», 2008. С. 119—135.
 Соболевская А. А. Дмитрий Философов: от декадента к интервенту (часть вторая) // Философовские чтения. Сборник статей третьих Философовских чтений. Псков: АНО «ЛОГОС», 2008. С. 136—148.
 Фатеев В. А., Ломоносов А. В. Философов // Розановская энциклопедия / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. М. РОССПЭН, 2008. Стлб. 1062—1074.
 Глухова Е. В. «А Вы — мечтатель без почвы и истории»: переписка Розанова и Д. В. Философова (1898—1918 гг.) // Наследие В. В. Розанова и современность: Материалы Международной научной конференции. М.: РОССПЭН, 2009. С. 169—177.
 Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907—1917: В 3 т. / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О. Т. Ермишина, О. А. Коростелева, Л. В. Хачатурян и др. — М.: Русский путь, 2009.
 Симонова Т. М. Философов Д. В. // Общественная мысль Русского зарубежья: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2009. С. 584—585.
 Демидова О. Р. Между столицей и провинцией (из архива Д. В. Философова) // Культура русской диаспоры. Эмиграция и мемуары. Сборник статей / Ответственный редактор и составитель С. Доценко. Таллинн: Таллиннский университет, 2009. С. 46-61.
 Лавринец П. М. Мемуар в публицистике Д. В. Философова 1920—1930-х годов // Культура русской диаспоры. Эмиграция и мемуары. Сборник статей / Ответственный редактор и составитель С. Доценко. Таллинн: Таллиннский университет, 2009. C. 62-78.
 Бежаницы: из мемуарного наследия Дмитрия Владимировича Философова // Сельская новь. 2009. 5 августа. С. 4-5; 8 августа. С. 2-3. http://bezmuzei.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
 Коростелев О. А. Литературная критика Дмитрия Философова // Философов Д. В. Критические статьи и заметки (1899—1916) / Пред., сост. и прим. О. А. Коростелева. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 3-21.
 Статьи и заметки Д. В. Философова на литературные темы (1899—1917): Материалы к библиографии / Сост. О. А. Коростелев // Философов Д. В. Критические статьи и заметки (1899—1916) / Пред., сост. и прим. О. А. Коростелева. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 644—658.
 Философовские чтения. Сборник материалов четвёртых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2011. — 288 с.
 Иванова Т. Г. Майорат Владимирово // Философовские чтения. Сборник материалов четвертых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2011. С. 54-65. [об унаследовании Д. В. Философовым после кончины отца имения Владимирово в Келецкой губернии]
 Иванова Т. Г. Материалы Философовых в архивах Петербурга // Философовские чтения. Сборник материалов четвертых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2011. С. 65-70. [обзор фондов, письмо Д. В. Философова директору Публичной библиотеки от 4 апреля 1919 г. о передаче архивных материалов]
 Виноградова Е. В. Помогая будущим историкам: Д. В. Философов — в ответ на анкету В. А. Чешихина-Ветринского // Философовские чтения. Сборник материалов четвертых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2011. С. 81-95. [письмо Д. В. Философова В.Е Чешихину-Ветринскому от 14 октября 1911 г. и ответ на анкету (Литературный музей)]
 Виноградова Е. В. «Как о каком-то Эльдорадо…»: Жизнь усадьбы Богдановское в письмах Д. В. Философова К. А. Сомову // Философовские чтения. Сборник материалов четвертых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2011. С. 95-109.
 Шишкина Л. И. Проблема русского культурного сознания в публицистике Д. В. Философова // Философовские чтения. Сборник материалов четвертых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2011. С. 199—210.
 Дюррант Д. С. «Третья Россия» // Философовские чтения. Сборник материалов четвертых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2011. С. 228—283. [теория Третьей России у Мережковских и Д. В. Философова (в приложении библиография, статья Д. В. Философова «Незабываемый день» и доклад Д. С. Дюрранта к 70-летию творческой и общественной деятельности Д. В. Философова]
 Философовские чтения. Сборник материалов пятых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова, В. В. Булдакова. — Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2013. — 316 с.
 Золотухина И. А. К вопросу о биографии Д. В. Философова (к 140-летию со дня рождения критика) // Философовские чтения. Сборник материалов пятых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова, В. В. Булдакова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2013. С. 188—233.
 Брезгин О. П. Первое заграничное путешествие двух кузенов в письмах С. Дягилева к родителям // Философовские чтения. Сборник материалов пятых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова, В. В. Булдакова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2013. С. 234—248. [о путешествии Д. В. Философова и С. П. Дягилева по Италии, Швейцарии, Германии в июле-августе 1890 г.]
 Шехурина Л. Д. Д. В. Философов и художники «Мира искусства» // Философовские чтения. Сборник материалов пятых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова, В. В. Булдакова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2013. С. 248—258.
 Ансберг О. Н. Письма Д. В. Философова А. М. Рыкачеву (1906) // Философовские чтения. Сборник материалов пятых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова, В. В. Булдакова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2013. С. 259—264.
 Соболевская А. А. Мережковцы и Розанов: «несвятая троица» против «еретика-мученика» // Философовские чтения. Сборник материалов пятых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова, В. В. Булдакова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2013. С. 264—285. [Д. В. Философов и В. В. Розанов]
 Шелаева А. А. Статья Д. В. Философова «Как не надо учить культуре» в контексте его размышлений о проблемах русской культуры // Философовские чтения. Сборник материалов пятых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова, В. В. Булдакова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2013. С. 299—305.
 Костючук Л. Я. Слово о замечательных словах в устах талантливых филологов (Читая строки Д. В. Философова) // Философовские чтения. Сборник материалов пятых Философовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова, В. В. Булдакова. Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2013. С. 305—312.

Ссылки 
 Russia Abroad Русская эмиграция в Польше и Чехословакии
 Краткая биография, тексты, архивные материалы
 Третий: Судьба Дмитрия Философова. К 140-летию со дня рождения публициста // Передача Ивана Толстого «Мифы и репутации» на Радио «Свобода» 22 апреля 2012 г.
 Д. В. Философов как сотрудник Российской национальной библиотеки
 Новое из варшавского архива Д. В. Философова (Варшавские годы Д. В. Философова) — Джон Стюарт Дюррант
 От эстетики к этике : Из переписки Д. В. Философова. 1920—1932 (Письма Д. В. Философова, Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус из зарубежных архивов) Публикация Дж. Стюарта Дюрранта

Мир искусства
Русские эмигранты первой волны в Польше
Богоискательство
Дмитрий Владимирович
Похороненные на Православном кладбище Варшавы
Выпускники школы Карла Мая
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета